James Parkinson, Brits arts die in 1817 in een artikel over Shaking Palsy voor het eerst de later naar hem genoemde ziekte beschreef.
Ziekte van Parkinson neuro-degeneratieve ziekte; gekenmerkt door rusttremor, hypokinesie, rigiditeit en houdingsstoornissen.
 Parkinsonisme Parkinsonverschijnselen door andere oorzaken dan de ziekte van Parkinson.
Vlaamse Parkinson Liga  patiëntenvereniging die door middel van regionale groepen, patiënten informeert en samen brengt
Parkinson Vereniging patiëntenvereniging voor mensen met de ziekte van Parkinson of Parkinsonisme en voor hun familieleden.
 John Parkinson, Brits arts, beschreef in 1930 samen met Louis Wolff en Paul Dudley White de naar hen genoemde hartritmestoornis.
 Syndroom van Wolff-Parkinson-White, een cardiologische aandoening, gekenmerkt door aanvalsgewijze hartritmestoornissen.
 Cyril Northcote Parkinson, Brits marine-historicus en auteur.
 Wet van Parkinson, een van de boeken van C.N. Parkinson, beschrijft een wet uit de managementwetenschappen.
 Trivialiteitswet van Parkinson.
 Bradford Parkinson, Amerikaans uitvinder, betrokken bij de ontwikkeling van gps.

Engelse achternaam